Il singolare del torneo di tennis Countrywide Classic 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Pete Sampras che ha battuto in finale Andre Agassi 7-6(3) 7-6(1).

Teste di serie 

 Andre Agassi (finale)
 Pete Sampras (campione)
 Tim Henman (primo turno)
 Assente

 Thomas Enqvist (secondo turno)
 Goran Ivanišević (secondo turno)
 Lleyton Hewitt (quarti di finale)
 Wayne Ferreira (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Countrywide Classic 1999
ATP Tour 1999